Antonio Dal Zotto – scultore italiano
 Fabio Dal Zotto – schermidore italiano
 Renan Dal Zotto – pallavolista e allenatore di pallavolo brasiliano

Pagine correlate 
Zotto
Del Zotto